EICD est une abréviation pouvant signifier :
 Engagement initial de courte durée, terme utilisé dans la Marine nationale française.